Histoire de rire, pièce d'Eugène Labiche
 Histoire de rire, pièce d'Armand Salacrou
 Histoire de rire, film de Marcel L'Herbier en 1941, d'après Armand Salacrou
 Histoire de rire, nouvelle d'Anton Tchekhov.